Little Grassy Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Little Grassy Island (Dixie County, Florida)
 Little Grassy Island (Taylor County, Florida)
 Little Grassy Island (Louisiana)